Španjolac Rafael Nadal je bio branitelj naslova, no odustao je zbog ozljede koljena, tako da je mjesto prvog nositelja preuzeo drugi tenisač svijeta, Švicarac Roger Federer, koji je u finalu svladao Amerikanca Andyja Roddicka i tako osvojio svoj šesti naslov u Wimbledonu.

Nositelji

{| align="left" cellspacing="0" cellpadding="0" class="" style="background-color: transparent; width: 80%"
  Rafael Nadal (odustao zbog ozljede koljena)
  Roger Federer (Prvak)
   Andy Murray (ispao u polufinalu)  Novak Đoković (ispao u četvrtfinalu)  Juan Martín del Potro (ispao u 2. kolu)  Andy Roddick (drugiplasirani)  Fernando Verdasco (ispao u 4. kolu)  Gilles Simon (ispao u 4. kolu)  Jo-Wilfried Tsonga (ispao u 3. kolu)  Fernando González (ispao u 3. kolu)  Marin Čilić (ispao u 3. kolu)  Nikolaj Davidenko (ispao u 3. kolu)  Robin Söderling (ispao u 4. kolu)  Marat Safin (ispao u 1. kolu)  Tommy Robredo (ispao u 3. kolu)  David Ferrer (ispao u 3. kolu)  James Blake (ispao u 1. kolu) Rainer Schüttler (ispao u 2. kolu) Stanislas Wawrinka (ispao u 4. kolu) Tomáš Berdych (ispao u 4. kolu) Feliciano López (ispao u 1. kolu) Ivo Karlović (ispao u četvrtfinalu) Radek Štěpánek (ispao u 4. kolu) Tommy Haas (ispao u polufinalu) Dmitrij Tursunov (ispao u 1. kolu) Jürgen Melzer (ispao u 3. kolu) Philipp Kohlschreiber (ispao u 3. kolu) Mardy Fish (ispao u 3. kolu) Igor Andrejev (ispao u 4. kolu) Viktor Troicki (ispao u 3. kolu) Victor Hănescu (ispao u 3. kolu) Albert Montañés (ispao u 3. kolu) Nicolas Kiefer (ispao u 1. kolu)Ždrijeb

 Q = Kvalifikant
 WC = Pozivnica
 LL = Lucky Loser''

 ALT = Alternativa
 SE = Poseban slučaj
 PR = Zaštita pozicije

 w/o = Pobjeda bez borbe
 r = Predaja
 d = Diskvalifikacija tijekom meča

Finale

Završnica turnira

Gornja polovica

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

Donja polovica

5. skupina

6. skupina

7. skupina

8. skupina

2009., pojedinačno (muškarci)